Gminy w USA:
 Scioto (ang. Scioto Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Scioto (ang. Scioto Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Scioto (ang. Scioto Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Scioto (ang. Scioto Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Scioto (ang. Scioto Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Scioto (ang. Scioto County) – w stanie Ohio
Rzeki w USA:
 Scioto – rzeka w stanie Ohio